Remick ist der Familienname folgender Personen:

 Dylan Remick (* 1991), US-amerikanischer Fußballspieler
 Lee Remick (1935–1991), US-amerikanische Schauspielerin